Aardrijkskunde
Yamaguchi (Nagano), gemeente in de Japanse prefectuur Nagano
Yamaguchi (prefectuur), Japanse prefectuur
Yamaguchi (stad), stad in de prefectuur Yamaguchi

Bedrijf
Yamaguchi (motorfiets), Japans historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Yamaguchi
Eri Yamaguchi, Japans langeafstandsloopster
Gogen Yamaguchi, Japans karatemeester
Tsutomu Yamaguchi, Japanner die in 2009 officieel werd erkend als overlevende van de atoombomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki in 1945